Maďarské příjmení Kovács nebo Kovacs nosí více různých osobností:

 Ágnes Kovács (1981)  – maďarská sportovkyně, plavkyně
 Alexander Kovács (1950) – slovenský fotbalista
 Béla Turi-Kovács (1950) – maďarský politik
 Antal Kovács (1972) – reprezentant Maďarska v judu
 Ella Kovacsová (1964) – rumunská atletka, běžkyně
 Elmar Kovács – československý fotbalista maďarské národnosti
 Ervín Kovács (1911–1972) – československý fotbalista
 Ferenc Kovács též František Kováč (1740–1800) – reformovaný kazatel
 Gergely Kovács – více osob
 Greg Kovacs (1968) – americký kulturista
 Ida Kovács – maďarská běžkyně
 István Kovács – více osoba
 Iván Kovács (1970) – maďarský sportovní šermíř
 József Kovács – více osob
 Katalin Kovácsová (1976) – maďarská kanoistka
 Ladislav Kovács (1991) – slovenský profesionální hráč herní série Counter-Strike
 László Kovács (1939) – maďarský a evropský diplomat a politik
 László Kovács (fotbalista) (1951-2017) - maďarský fotbalový brankář
 Magda Kovácsová (1921–2005) – maďarská sportovní šermířka
 Margit Kovács (1902–1977) – maďarská sochařka a keramička
 Norbi Kovács (1968) – slovenský kytarista a zpěvák
 Pál Kovács (1912–1995) – maďarský šermíř
 Ștefan Kovács (1920–1995) – rumunský fotbalista a trenér
 Tomáš Kovács (1977) – slovenský boxer
 Vinařství Kovács, Novosedly na Moravě, Mikulovská vinařská podoblast

Podobná příjmení 
 Kováč
 Kovář (rozcestník)